Ирландия состоит из четырёх (исторических) провинций, которые разделяются на 32 (исторические) графства. Из девяти графств Ольстера шесть относятся к Северной Ирландии и, тем самым, к Соединённому Королевству Великобритании и Северной Ирландии.

Провинции 

В Республике Ирландии провинции не играют роли в управлении государством, но в спорте играют большую роль. Лига Ольстера по регби охватывает ирландскую и британскую часть провинции.

Графства 

Графство (; в русских текстах термин иногда переводится как округ) — основная административно-территориальная единица Ирландии — это относится как к Республике Ирландия, так и к Северной Ирландии. В настоящее время на острове Ирландия насчитывается 32 графства, 26 из них входят в состав Республики Ирландии, 6 — в состав Северной Ирландии.

Графство Дублин разделено на четыре округа или административных графства: Данлири-Ратдаун, Фингал, Южный Дублин и собственно город Дублин, которые не являются самостоятельными графствами. Точно так же графство Типперэри подразделяется на два округа или административных графства: Северный Типперэри и Южный Типперэри.

Пять городов в Республике Ирландия имеют особый статус («сити»). Дублин — столица страны, имеет статус административного графства, остальные четыре (Голуэй, Корк, Лимерик, Уотерфорд) — расширенные полномочия.

Северная Ирландия разделена на 26 административных районов, а шесть Ольстерских графств имеют традиционный характер.

Населённые пункты 

Населённые пункты Ирландии делятся на несколько классов:
 Сити (city),
 Боро (borough),
 Малые города, тауны (town).
 Переписное поселение (census town)
 (переписной) посёлок (unincorporated towns)
 деревня (village)
 Отдельно выделяют пригородные территории (suburban area) для крупных городов и окрестности (environs) для прочих городов.

История 
Возникли графства в период англо-норманнского господства, после XII века.

См. также 
 ISO 3166-2:IE

Примечания 

 
Адм